Coco Vandeweghe era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta ai quarti di finale da Kiki Bertens.

Camila Giorgi si aggiudica il torneo, battendo in finale Belinda Bencic per 7-5,6-3.

Teste di serie 

  Eugenie Bouchard (primo turno)
  Jelena Janković (semifinale)
  Coco Vandeweghe (quarti di finale)
  Belinda Bencic (finalista) 

  Camila Giorgi (campionessa)
  Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)
  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
<li>  Johanna Larsson (primo turno)

Qualificate 

  Maria Sanchez (primo turno)
  Jessica Pegula (primo turno)

  Urszula Radwańska (primo turno)
  Andrea Hlaváčková (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Topshelf Open 2015
WTA Tour 2015